Die folgende Tabelle zeigt die Weltranglistenpositionen aller Spieler der Snooker Main Tour der Saison 2015/16 chronologisch zu Saisonbeginn und nach den weiteren Turnieren, nach denen eine Weltrangliste veröffentlicht wurde.

Einzelnachweise 

2015
!
!